Barren Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barren Hill (Idaho County, Idaho)
 Barren Hill (Shoshone County, Idaho)
 Barren Hill (Maine)